Йоккмокк (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Йоккмокк — місто у Швеції, у лені Норрботтен.